Всеобщие выборы в Сенегале прошли 27 февраля 1988 года, на которых избирались президент и 120 депутатов Национального собрания. Лидер Социалистической партии президент Абду Диуф был переизбран президентом. На парламентских выборах Социалистическая партия получила 103 из 120 мест парламента. Явка составила 57,9% на парламентских и 58,8% на президентских выборах.

Результаты

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания

Литература 
 African Elections Database 
 « Espace électoral et violence au Sénégal (1983-1993) : l'ordre public otage des urnes » 

Сенегал
Выборы в Сенегале
1988 год в Сенегале